Sainte-Clotilde, recordando santa Clotilde (475-545), puede referirse a lugares y entidades religiosas diversos en países francófonos:

Toponimia

()
 Sainte-Clotilde o Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, municipio del Valle del Alto San Lorenzo.
 Sainte-Clotilde-de-Beauce, municipio de Chaudière-Appalaches.
 Sainte-Clotilde-de-Horton, municipio de Centre-du-Québec.

()
 Sainte-Clotilde, barrio de Saint-Denis en Reunión.

Religión 
 Congregación de Sainte-Clotilde, congregación católica de Francia.
 Basílica de Sainte-Clotilde, basílica en París.
 Basílica de Sainte-Clotilde, basílica en Reims.